Jader Jacobelli (1918-2005) – giornalista italiano;
Silvestro Jacobelli (1724-?) – scultore italiano;
Xavier Jacobelli (1959) – giornalista italiano